hrabstwo Fairfield (ang. Fairfield County) w USA, w stanie Connecticut
 hrabstwo Fairfield (ang. Fairfield County) w USA, w stanie Ohio
 hrabstwo Fairfield (ang. Fairfield County) w USA, w stanie Karolina Południowa